«Глубокий сон» (; 1939) — роман американского писателя Рэймонда Чандлера. Первый роман о частном сыщике Филипе Марлоу. Классика «крутого детектива». Роман был признан одним из лучших детективов всех времен.

Сюжет 

Действие происходит в Лос-Анджелесе. Частного сыщика Филипа Марлоу нанимает генерал Стернвуд. Стернвуд — престарелый вдовец, живёт с двумя молодыми дочерьми: развратной наркоманкой Кармен и игроком Вивиан, бывшей замужем за гангстером Расти Риганом. Стернвуд просит сыщика разобраться с шантажистом Артуром Гейгером, имеющим компромат на Кармен.

Экранизации 

Роман был экранизирован дважды. Первую экранизацию снял Говард Хоукс в 1946 году (в главной роли — Хамфри Богарт). Вторую — Майкл Уиннер в 1978 году (в главной роли — Роберт Митчем). Кроме того, сюжет романа был взят за основу для фильма братьев Коэн «Большой Лебовски» (1998).

См. также 
 100 книг века по версии Le Monde

Ссылки 
 William Marling. Major Works: The Big Sleep, by Raymond Chandler.
 Рэймонд Чандлер, «Глубокий сон»

Романы Рэймонда Чандлера
Детективные романы на английском языке
Романы 1939 года
Криминальные романы
Дебютные романы